Brus může být:

obecný výraz
 brus – strojní zařízení určené k broušení
 označení pro vybroušenou plochu, jiný výraz pro výbrus
 brus diamantů – tvar získaný broušením, například briliantový brus
 brus jazyka – typ jazykovědné publikace sloužící k vytříbení jazyka

zeměpisný název
 Brus (přírodní památka) – chráněná přírodní památka v okrese Prostějov
 Brus (Srbsko) – srbské město

příjmení
 Antonín Brus z Mohelnice (1518–1580) – katolický duchovní
 Günter Brus (* 1938) – rakouský výtvarník 
 Helena Wolińska-Brus (1919–2008) – polská prokurátorka
 Pavel Brus (* 1986) – florbalista

 de Brus, le Brus – skotský šlechtický rod známější pod pozdějším označením de Bruce
 Robert I. le Brus († 1094)
 Robert II. de Brus (cca 1078–1141)
 Robert VI. de Brus (1220–1295)

Související články 
 Brusnice – více různých významů
 Bruska
 Brousek
 Rozbrušovačka